Jenisiej Krasnojarsk – rosyjski klub sportowy z siedzibą w Krasnojarsku. Klub posiada liczne sekcje sportowe, a także udziały w niezależnych klubach wywodzących się z piłkarskiej, koszykarskiej, siatkarskiej i bandy sekcji.

Sekcje sportowe i kluby:

 Jenisiej Krasnojarsk (piłka nożna) – rosyjski klub piłkarski
 Jenisiej Krasnojarsk (koszykówka) – rosyjski klub koszykarski
 Jenisiej Krasnojarsk (piłka siatkowa) – rosyjski klub siatkarski
 Jenisiej Krasnojarsk (bandy) – rosyjski klub bandy